Oscar Rapin ist der Name folgender Personen:

* Oscar Rapin (Mediziner) (1847–1902), Schweizer Mediziner
 Oscar Rapin (Politiker) (1870–1941), Schweizer Politiker